Kirin Cup 1998 – dziewiętnasty, piłkarski turniej towarzyski Kirin Cup, odbył się w dniach 17 - 24 maja 1998 r. w Japonii. W turnieju tradycyjnie wzięły udział trzy zespoły: drużyna gospodarzy, Czech i Paragwaju.

Mecze

Końcowa tabela 

Dziewiętnastym triumfatorem turnieju Kirin Cup został zespół Czech.

Przypisy 

Kirin Cup
1998 w piłce nożnej
1998 w Japonii
Zawody sportowe w Jokohamie
Zawody sportowe w Kobe
Zawody sportowe w Tokio